Фиванская триада — три самых почитаемых бога древнеегипетского города Фивы: Амон, его супруга Мут и их сын Хонсу. XVIII и XX династии Нового царства стали временем расцвета триады. Эти боги выступали в качестве главных объектов для поклонения в массивном храмовом комплексе Карнака. Храмы и святыни триады существуют на всей территории Египта, один из них находится даже в Дейр эль-Хагаре, вблизи оазиса Дахла. Аменхотеп I, фараон построивший в Карнакском храмовом комплексе монументальные храмовые ворота и колоссальную статую, часто изображался среди этих богов.

Ежегодно в Фивах в честь Триады проводился праздник Опет.

См. также 
 Гелиопольская эннеада
 Гермопольская огдоада

Примечания

Ссылки 
 the Triad of Thebes (англ.)
 Egypt Theban Triad (англ.)

Группы древнеегипетских богов
Фивы Древнего Египта